Es Cap Blanc, possessió del terme de Llucmajor, Mallorca
 Cap Blanc (Mallorca), cap de la costa de Llucmajor, a Mallorca
 Cap Blanc (Altea), a la Marina Baixa
 Cap Blanc (Tunísia) de Tunísia
 Cap Blanc (Mauritània) de Mauritània
 Península del Cap Blanc, península que s'estén per territori de Mauritània i del Sàhara Occidental
 Cap Blanc (Eivissa), a Sant Josep de sa Talaia